Een Sint-Audomaruskerk of Sint-Omaarskerk (Frans: Église Saint-Omer) is een kerkgebouw gewijd aan Audomarus.

België 
 Sint-Audomaruskerk (Adinkerke)
 Sint-Audomaruskerk (Alveringem)
 Sint-Audomaruskerk (Beveren-aan-de-IJzer)
 Sint-Audomaruskerk (Bissegem)
 Sint-Audomaruskerk (Booitshoeke)
 Sint-Audomaruskerk (Passendale)
 Sint-Audomaruskerk (Vinkem)
 Sint-Audomaruskerk (Westkerke)

Frankrijk 
 Sint-Omaarskerk (Bambeke)
 Sint-Audomaruskerk (Bavinkhove)
 Sint-Omaarskerk (Broekkerke)
 Sint-Audomaruskerk (Hondegem)
 Sint-Audomaruskerk (Kaaster)
 Sint-Omaarskerk (Calonne-sur-la-Lys)
 Sint-Omaarskerk (Kwaadieper)
 Sint-Audomaruskerk (Ledringem)
 Sint-Omaarskerk (Lisbourg)
 Église Saint-Omer (Louches)
 Sint-Omaarskerk (Matringhem)
 Église Saint-Omer (Merck-Saint-Liévin)
 Sint-Audomaruskerk (Millam)
 Sint-Omaarskerk (Ochtezele)
 Sint-Omaarskerk (Rekspoede)
 Sint-Omaarskerk (Stapel)
 Sint-Omaarskerk (Verchin)
 Sint-Omaarskerk (Wittes)
 Sint-Audomaruskerk (Zegerskappel)
 Sint-Omaarskerk (Zermezele)

Zie ook 
 Sint-Omaars

Audomarus